Dmitrij Żuczichin (ros. Дмитрий Жучихин, ur. 28 listopada 1980 w Gorkim) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Rosji.

Życiorys 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych występował w latach 2000–2002. Zadebiutował 26 grudnia 2000 w Sankt Moritz, gdzie odpadł w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Kontynentalnego. W konkursie głównym tego cyklu po raz pierwszy wystąpił 10 lutego 2001 w Westby, gdzie zdobył również pierwsze punkty (29. lokata). 17 lutego 2001 w Iron Mountain uzyskał najlepszy w karierze rezultat w indywidualnych zawodach tej rangi, plasując się na 13. pozycji.

W styczniu 2001 zadebiutował w Pucharze Świata. 12 stycznia w Willingen odpadł w kwalifikacjach do zawodów indywidualnych, a dzień później, w zmaganiach drużynowych, zajął 9. miejsce. Tydzień później, w ramach zawodów w Zakopanem, po raz pierwszy wystąpił w konkursach głównych tego cyklu, zajmując 45. i 37. miejsce.

Kilkukrotnie stawał na podium mistrzostw Rosji – w 2000 i 2003 zdobył złote medale w konkursach drużynowych, w 2002 i 2006 w tej samej rywalizacji sięgał po srebrne medale, a w 2001 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Urodzeni w 1980